Онтиверос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Онтиверос, Ломбардо (род. 1983) — мексиканский волейболист.
 Онтиверос, Люпе (1942—2012) — американская актриса театра, кино и телевидения.
 Онтиверос, Риза (род. 1966) — филиппинский политик, журналистка.
 Онтиверос, Хавьер (род. 1997) — испанский футболист, вингер клуба «Малага».